Рольяно () — муніципалітет в Італії, у регіоні Калабрія, провінція Козенца
 Рольяно () — муніципалітет у Франції, у регіоні Корсика, департамент Верхня Корсика